Вирус атакует () — итальянский мультсериал режиссёра Орландо Корради, снятый на студии Mondo TV. Транслировался по телеканалу Cartoon Network с 2011  года.

Сюжет 

Мирная жизнь планеты Земля неожиданно нарушена вторжением чудовищных вирусов, которые уничтожают всё, с чем соприкоснутся — и живое, и неживое. К счастью, у пяти подростков в крови обнаружена необычная ДНК. Благодаря особому препарату, разработанному гениальным учёным, они могут обретать невероятные способности и превращаться в антивирус. Отныне в их руках — судьба всего человечества!

«Virus Attack» — это история, эпическая и фантастическая, демонстрирующая столкновение между группой молодых подростков, во главе с эклектичным и гениальным ученым — профессором по имени Амальди против армии вирусов, которую возглавило таинственное существо по имени Сидерно, чтобы отомстить людям, которые сами того не зная, уничтожили планету, на которой ранее жил Сидерно со своей семьей, запуском космического зонда за несколько лет до этого нападения вирусов.

Профессор Амальди на протяжении десятилетий изучает последствия загрязнения окружающей среды (не только экологической, энергетической, но и психической) на здоровье Земли. В результате вирусной атаки, учёный ещё больше убеждается в существовании глубокой взаимосвязи между загрязнением, подлостью и человеческой несправедливостью. Вирусы на самом деле олицетворяют зло, которое уже присутствует на Земле, вызванные от эксплуатации неразумного использования природных ресурсов, загрязнения и экологических катастроф. Профессор с помощью своей команды пытается бороться с этим злом, которые поставили под угрозу планету Земля.
Мощные вирусы питаются и получают свою силу от загрязнения и нечестия людей: они способны заразить их, превращая их в реплики, имеют способность сочетаться друг с другом, взаимодействовать и сливаться с любым объектом земли.

Единственная надежда для планеты Земля находится в руках 5 подростоков: Давида, Элис, Джорджа, Родена и Зури. Благодаря своей особой ДНК и особой формуле, они — единственные люди, способные противостоять атаке пришельцев, превращаясь в настоящий антивирус

Персонажи 
 Nimargon (голос — MASSIMO GENTILE): красный генерал вирусов
 Сиде́рно (голос — LUCA WARD): повелитель вирусов

 Профессор Эдуард Амальди (голос — AMBROGIO COLOMBO): биолог. Обнаружил «ген зла», отвечающий за все пороки человечества.
 Дэвид (голос — MATTIA WARD): сын профессора Амальди
 Элис (голос — BARBARA PITOTTI): одноклассница Дэвида
 Джордж (голос — ALESSIO WARD): тайно влюблён в Элис
 Зури (голос — GEORGE CASTIGLIA): стал антивирусом, помогает Дэвиду спасать мир
 Нила (голос — ANTONELLA RINALDI): ассистентка профессора Амальди
 Roden (голос — EMANUELE RUZZA): стал антивирусом, помогает Дэвиду спасать мир

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница мультсериала «Вирус атакует».
 Официальная страница мультсериала на сайте Mondo TV.
 Официальная страница на сайте Cartoon Network

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы Италии
Мультсериалы 2011 года
Фантастические мультсериалы
Фильмы о вирусах